Dane radiowe - dane niezbędne do pracy środków radiowych: częstotliwość, kryptonimy, sygnały rozpoznawcze i indeksy, klucze do tabeli rozmów radiotelegrafisty, klucz kryptograficzny, sposób sprawdzania tożsamości, typy radiostacji, rodzaje emisji i terminy ważności.

Wojska łączności